Greenville (Delaware)
 Greenville (Illinois)
 Greenville, Južna Karolina
 Greenville (Kalifornija)
 Greenville (Teksas)